Klieven (doodstraf), een executiemethode
 Kloven (hout), hout splijten
 Kloven (steen), steen splijten